Константин Гревс:
 Гревс, Константин Алексеевич (1830—1874) — русский военачальник, генерал-майор, сын А. А. Гревса.
 Гревс, Константин Петрович (1880—1942) — камергер, русский общественный деятель, брат Александра Петровича.